CLT steht als Abkürzung für:

 Calculated Landing Time, vorausberechnete Landezeit, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/B–D#C
 Charlotte Douglas International Airport, Flughafen in Charlotte, North Carolina (IATA-Code)
 Chemnitzer Linux-Tage, jährliche Veranstaltung an der TU Chemnitz
 Classical Laminate Theory, ein Verfahren zur Berechnung von Faser-Kunststoff-Verbindungen, siehe Klassische Laminattheorie
 Cognitive Load Theory, Theorie der kognitiven Belastung beim Lernen
 Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, private Rundfunkanstalt und Vorgänger der RTL Group
 Cross Laminated Timber, ein Massivholz-Bauprodukt, siehe Brettsperrholz
 Community Land Trust, alternatives Modell eines Immobilienmarkts

Abkürzung